Жури́ничское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Брянского района Брянской области. Центр — село Журиничи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Журиничского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брянского района
Сельские поселения Брянской области